Гудйон Валур Сигурдссон (; род. 8 августа 1979, Рейкьявик) — исландский гандболист, левый крайний; тренер. Выступал за сборную Исландии.

Карьера

Клубная 
Гудйон Валур Сигурдссон начинал профессиональную карьеру в Исландии, выступая за клубы Гротта и Акюрейри. В 2001 году Сигурдссон перешёл в немецкий клуб ТУСЕМ Эссен, в составе которого выиграл кубок ЕГФ в 2005 году. В 2005 году Гудйон Сигурдссон перешёл в Гуммерсбах. В 2008 году Сигурдссон перешёл в Райн-Неккар Лёвен. В 2011 году Гудйон Сигурдссон перешёл датский клуб ГК Копенгаген. В 2012 году Сигурдссон перешёл в немецкий клуб ГК Киль, в составе которого дважды стал чемпионом Германии. В составе ГК Киль, Сигурдссон, во всех турнирах, сыграл 111 матчей и забросил 345 голов. В 2014 году Гудйон Сигурдссон перешёл в испанский клуб ГК Барселона. В 2016 году Гудйон Сигурдссон возвращается в Райн-Неккар Лёвен. Гудьон Валур Сигурдссон заключил однолетний контракт с французским клубом ПСЖ

В сборной 
В сборной Гудйон Сигурдссон сыграл 352 матча и забил 1841 гола.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы свой последний матч на турнире сыграл в 2020 году: в его активе 288 голов, а у его ближайшего преследователя Николы Карабатича — 264. Сигурдссон также входит в число лучших по количеству матчей, сыгранных на ЧЕ — 59.

Сигурдссон был бронзовым призером ЧЕ-2010, но большего на этих турнирах добиться не смог.

Достижения 
 Чемпион Исландии: 2001
 Обладатель кубка ЕГФ: 2005
 Чемпион Дании: 2012
 Обладатель кубка Дании: 2011
 Чемпион Германии: 2013, 2014, 2017
 Обладатель кубка Германии: 2013
 Чемпион Испании: 2015, 2016
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2015
 Серебряный призёр летних олимпийских игр: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Мира: 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Германии: 2006

Статистика 
Статистика Гудйона Валура Сигурдссона в сезоне 2018/19 указана на 11.6.2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте клуба «Райн Лёвен»
 Профиль на сайте клуба «Киль»

Гандболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы Дании по гандболу
Чемпионы Испании по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Гуммерсбах»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Копенгаген»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Барселона»
Гандбольные тренеры Исландии